Сборная Англии по футболу () представляет Англию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Англии. Футбольная ассоциация Англии является старейшей в мире; основанная в 1863 году, она стала членом ФИФА в 1905 году и членом УЕФА в 1954 году.

Английская сборная является старейшей, наряду со сборной Шотландии, национальной футбольной сборной в мире. Первый международный матч англичане провели как раз с шотландцами в 1872 году. С 1883 года англичане начали участвовать в Домашнем чемпионате Британии — первом международном футбольном турнире для сборных; всего же за столетнюю историю турнира они добивались победы на нём рекордные 54 раза.

В 1966 году сборная Англии под руководством Альфа Рамсея единственный раз в своей истории выиграла чемпионат мира. В финале на домашнем стадионе «Уэмбли» со счётом 4:2 в дополнительное время была повержена немецкая сборная. Чемпионат Европы Англия ни разу не выигрывала, оставаясь при этом единственной сборной-чемпионом мира, не побеждавшей в своём континентальном первенстве.

Домашний стадион сборной Англии — «Уэмбли», вмещающий 90 000 зрителей. Стадион, построенный в 2007 году на месте легендарного старого «Уэмбли», является вторым по вместимости в Европе и самым дорогим стадионом в мире. Также сборная неоднократно играла и на других полях.

Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Питер Шилтон — 125 игр, лучшие бомбардиры — Уэйн Руни и Гарри Кейн (по 53 мяча).

История 

Сборная Англии, наряду со сборной Шотландии, является старейшей национальной футбольной сборной в мире. Первый матч между сборными Англии и Шотландии, организованный Футбольной ассоциацией Англии, прошёл 5 марта 1870 года. Однако так как в составе сборной Шотландии играли только жители Лондона, первые пять матчей между сборными не признаются ФИФА в качестве официальных.

Первый официально признанный ФИФА матч сборной Англии состоялся 30 ноября 1872 года, в нём Англия сыграла вничью с Шотландией. В той игре каждая сборная управлялась независимо от другой, в отличие от первого матча 1870 года, когда Футбольная ассоциация Англии контролировала обе сборные. В течение последующих сорока лет сборная Англии играла исключительно с тремя другими «домашними сборными»: Шотландией, Уэльсом и Ирландией. Эти матчи стали официальными после организации Домашнего чемпионата Британии, который разыгрывался с 1883 по 1984 годы.

До открытия стадиона «Уэмбли» сборная Англии не имела собственного домашнего стадиона. В 1906 году Англия вошла в ФИФА, а в 1908 году провела свой первый матч за пределами Британских островов. Рост напряжённости в отношениях между футбольными организациями Британии и ФИФА привёл к выходу всех британских сборных из ФИФА в 1928 году. В 1946 году британские сборные вновь вернулись в ФИФА. В итоге конфликта Англия не принимала участие в чемпионатах мира до 1950 года.

На чемпионате мира 1954 года Айвор Бродис забил два гола в ворота сборной Бельгии, став первым автором «дубля» в составе англичан в финалах чемпионата мира. Ещё два гола в этом матче забил Нэт Лофтхаус, а встреча завершилась вничью со счётом 4:4. В четвертьфинале Англия уступила сборной Уругвая со счётом 2:4.

Первым главным тренером сборной Англии был назначен Уолтер Уинтерботтом в 1946 году, но при нём состав футболистов на матч всё ещё определял специальный комитет. В 1963 году главным тренером сборной стал Альф Рамсей, который получил полный контроль над командой. Под руководством Рамсея Англия выиграла чемпионат мира 1966 года, обыграв в финале сборную ФРГ со счётом 4:2 (Джеффри Херст забил «хет-трик» в финальном матче). На чемпионате мира 1970 года Англия добралась до четвертьфинала, где уступила сборной ФРГ со счётом 2:3. В чемпионатах мира 1974 и 1978 годов Англия участия не приняла, не пройдя квалификацию. В 1982 году Англия под руководством Рона Гринвуда после 12-летнего перерыва квалифицировалась на чемпионат мира, проходивший в Испании, но выбыла из турнира после второго раунда, не проиграв ни одного матча. Под руководством Бобби Робсона Англия достигла четвертьфиналов на чемпионате мира 1986 года и заняла 4-е место на чемпионате мира 1990 года.

В 1990-е годы на посту главного тренера сборной Англии сменилось четыре специалиста. Грэм Тейлор стал преемником Бобби Робсона, но ушёл в отставку после того, как не смог вывести сборную Англии на чемпионат мира 1994 года. На Евро-96 Англия под руководством Терри Венейблса достигла полуфинала. Венейблса сменил Гленн Ходдл, под руководством которого Англия сыграла лишь на одном международном турнире — чемпионате мира 1998 года — из которого англичане выбыли после второго раунда. После отставки Ходдла сборную возглавил Кевин Киган, который вывел сборную на Евро-2000, на котором англичане выступили неудачно. Вскоре Киган ушёл в отставку.

С 2001 по 2006 годы главным тренером сборной был швед Свен-Ёран Эрикссон. Под его руководством Англия сыграла на двух чемпионатах мира и на Евро-2004, однако все три раза оступалась на стадии четвертьфинала. После чемпионата мира 2006 года главным тренером сборной был назначен Стив Макларен. Под его руководством Англия не смогла квалифицироваться на Евро-2008, и 22 ноября 2007 года Макларен был уволен, проведя на посту главного тренера сборной лишь 16 месяцев. 14 декабря 2007 года главным тренером сборной Англии был назначен итальянский специалист Фабио Капелло, который помог команде за два тура до окончания отборочного турнира выйти в финальную часть чемпионата мира 2010, но там англичане потерпели неудачу уже на стадии 1/8 финала. В 2012 году перед чемпионатом Европы из-за скандала Капелло покинул сборную, а его преемником стал Рой Ходжсон. На самом же чемпионате сборная дошла только до четвертьфинала.
На ЧМ 2014 в Бразилии Англия квалифицировалась напрямую, обогнав Украину на одно очко и не потерпев ни одного поражения. Однако чемпионат мира в Бразилии закончился для них провалом. После поражений от Уругвая и Италии у Англии не было даже теоретических шансов попасть в плей-офф. Англия получила только одно очко, сыграв нулевую ничью с Коста-Рикой.

На Чемпионат Европы 2016 Англия вышла напрямую, заняв в своей группе первое место и выиграв 10 матчей из 10. Сборная Англии была единственной командой на ЧЕ-2016, укомплектованной только представителями своего чемпионата. На групповом этапе чемпионата Англия одолела сборную Уэльса (2:1), которая дебютировала на ЧЕ, вничью сыграла с Россией (1:1) и другим дебютантом турнира Словакией (0:0) и вышла в плей-офф со второго места с пятью очками. Однако уже на стадии 1/8 финала Англия сенсационно уступила ещё одним дебютантам чемпионата — сборной Исландии (1:2). После этого поражения тренер сборной Рой Ходжсон ушёл в отставку.

На чемпионат мира 2018 года англичане квалифицировались без особых проблем, сыграв вничью только 2 матча. В остальных 8 матчах «три льва» одержали победы. В финальном турнире сборная Англии на групповом этапе победила Тунис (2:1) и Панаму (6:1), но из-за поражения от Бельгии (0:1) заняла второе место в группе. В 1/8 финала англичане встретились со сборной Колумбии. Основное и дополнительное время завершились ничьей 1:1, а в серии пенальти англичане выиграли со счётом 4:3. В четвертьфинале Англия обыграла Швецию со счётом 2:0 и впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира, где в дополнительное время уступила Хорватии (1:2). Матч за третье место против бельгийцев (с которыми родоначальники футбола уже играли на групповом турнире) был проигран со счётом 0:2, и в итоге сборная Англии заняла четвёртое место на турнире. Капитан команды Гарри Кейн, забив 6 мячей, был признан лучшим бомбардиром чемпионата и получил золотую бутсу.

На Евро-2020 (финальная часть которого состоялась летом 2021 года) Англия провела все матчи группового этапа на стадионе «Уэмбли». В первом матче группового этапа она победила Хорватию 1:0. Это была первая в истории победа англичан в стартовом матче чемпионата Европы. После этого Англия сыграла вничью с Шотландией и обыграла Чехию. В 1/8 англичане обыграли Германию со счётом 2:0. В 1/4 финала сборная Англии уверенно разгромила сборную Украины со счётом 4:0. В полуфинале «три льва» обыграли сборную Дании со счётом 2:1 и вышли в финал чемпионата Европы. В финале против сборной Италии англичане открыли счёт уже на 2-й минуте, однако во второй половине встречи итальянцы сравняли счёт. Основное и дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых пенальти итальянцы одержали победу со счётом 3:2.

Игроки

Текущий состав сборной 
Следующие игроки были вызваны главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом для участия в отборочных матчах к Евро-2024 против сборных Италии и Украины (23 и 26 марта 2023 года).

 Данные по количеству матчей и забитых мячей приведены по состоянию на 10 декабря 2022 года.

Тренерский штаб

Последние результаты и предстоящие матчи

2022 год

2023 год

Участие в международных турнирах

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

 *В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.
 **Красная рамка означает, что турнир проходил в Англии.

Достижения 

 Чемпионаты мира
 Чемпион: 1966

 Чемпионаты Европы
 Второе место: 2020
 Третье место: 1968, 1996

 Домашний чемпионат Великобритании
 Победитель (54):
 Полноценные победы (34): 1888, 1891, 1892, 1893, 1895, 1898, 1899, 1901, 1904, 1905, 1909, 1911, 1913, 1929/30, 1931/32, 1937/38, 1946/47, 1947/48, 1949/50, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1960/61, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1972/73, 1974/75, 1977/78, 1978/79, 1981/82, 1982/83
 Разделённые победы (20): 1886, 1890, 1903, 1906, 1908, 1912, 1926/27, 1930/31, 1934/35, 1938/39, 1951/52, 1952/53, 1955/56, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1963/64, 1969/70, 1971/72, 1973/74

 Кубок Роуза
 Победитель (3): 1986, 1988, 1989

Статистика

Игроки с наибольшим количеством матчей за сборную

Лучшие бомбардиры сборной Англии

Главные тренеры сборной Англии

Примечания

См. также 
 Сборная Англии по футболу (до 21 года)
 Сборная Англии по футболу (до 20 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 19 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 18 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Англии по футболу (до 16 лет)
 Олимпийская сборная Великобритании по футболу
 Сборная Соединённого Королевства по футболу
 Футбол в Англии

Литература 
 Великие сборные: Англия. Приложение к еженедельнику «Футбол». Выпуск № 2 (38). 2009 год

Ссылки 
 Официальный сайт сборной
 Официальный сайт статистики сборной Англии: все матчи с 1872 года
 Сайт статистики сборной Англии

Англия
Футбол в Англии
 
Англия